Burlington se poate referi la:

 Burlington, Ontario, oraș din provincia Ontario, Canada
 Burlington, Vermont, orașul al statului Vermont, Statele Unite ale Americii

Vezi și 

 Comitatul Burlington
 Burlington House